Londres puede referirse a:

 Londres, ciudad del Reino Unido;
 Gran Londres, condado de Inglaterra.
 Londres, localidad de la Argentina.
 Londres, ciudad de Canadá.
 Londres, localidad de Kiribati.